Forellois – abitanti di Forel (Svizzera)
Forellois – abitanti di Forel-sur-Lucens